Jaga steht für:
 Baba Jaga, eine Hexenfigur aus der slawischen Mythologie  
 Jaga Jazzist, eine norwegische Band
 Jagatee, ein alkoholisches Getränk